

História 
 Augusta da Grã-Bretanha — duquesa de Brunswick-Wolfenbüttel
 Augusta Guilhermina de Hesse-Darmstadt — duquesa do Palatinado-Zweibrücken
 Augusta da Baviera – esposa de Eugênio de Beauharnais
 Augusta Murray  — esposa de Augusto Frederico, Duque de Sussex
 Augusta de Saxe-Gota — princesa de Gales
 Augusta de Saxe-Meiningen — princesa de Saxe-Altemburgo
 Augusta de Saxe-Weimar-Eisenach — rainha da Prússia e Imperatriz Alemã
 Augusta Sofia do Reino Unido — princesa do Reino Unido e Hanôver

Geografia 
 Augusta (Arkansas)
 Augusta (Geórgia) 
 Augusta (Illinois)
 Augusta (Itália) 
 Augusta (Kentucky)
 Augusta Marina 
 Augusta (Maine) 
 Augusta (Michigan)
 Augusta (Missouri)
 Augusta (Montana)
 Augusta (Kansas)
 Augusta (Wisconsin)

Ruas
 Rua Augusta (São Paulo) — local importante na história cultural da cidade
 Rua Augusta (Lisboa) — importante centro da "Baixa"

Santas 
 Augusta de Serravalle — mártir italiana

Termos romanos
 Augusta Ráurica — sítio arqueológico na Suíça
 Bracara Augusta — Braga
 César Augusta — Zaragoza
 Augusta Emerita — actual Mérida
 Augusta dos Vindélicos — cidade de Roma

Outros 
 Augusta (planta)

Desambiguações de antropônimos